Zhengchang bezeichnet:

 Zhengchang (Suiyang) (郑场镇), Großgemeinde im Kreis Suiyang in der chinesischen Provinz Guizhou
 Zhengchang (Xiantao) (郑场镇), Großgemeinde der Stadt Xiantao in der chinesischen Provinz Hubei